Манчонес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 24,32 км². Население — 123 человека (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fotos de Manchones
 Foro de manchones

Муниципалитеты Сарагосы